Alessio Cerci (Velletri, 23 juli 1987) is een Italiaans voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde Hellas Verona in augustus 2018 voor Ankaragücü. Cerci debuteerde in 2013 in het Italiaans voetbalelftal.

Clubcarrière 
Cerci is een product van de jeugdopleiding van AS Roma. Hij debuteerde daarvoor op zestienjarige leeftijd in de Serie A. Dit was op 16 mei 2004, tegen Sampdoria. Cerci had bij Roma concurrentie voor zijn positie van onder anderen Francesco Totti, Vincenzo Montella en Mirko Vučinić. Roma besloot hem daarom meerdere malen te verhuren. In 2010 vertrok Cerci definitief, naar Fiorentina. Dat verliet hij twee seizoenen later voor Torino FC.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Cerci werd door bondscoach Cesare Prandelli voor het eerst opgeroepen in februari 2013. Hij maakte zijn debuut voor het Italiaans voetbalelftal op 21 maart 2013. In juni werd hij opgenomen in de selectie voor de FIFA Confederations Cup 2013 in Brazilië, waar hij in één wedstrijd actief was: in de met 1-2 gewonnen groepswedstrijd tegen Mexico verving hij in de 68e minuut Claudio Marchisio.

Bijgewerkt t/m 15 augustus 2013

Zie ook 
Lijst van spelers van Atalanta Bergamo

Italiaans voetballer